Il Ghetto ima više značenja:
 Il Ghetto, Bologna
 Il Ghetto, Modena
 Il Ghetto, Pesaro-Urbino